Benjamin Carpentier (né le  à Grand-Mère, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. .

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1995-1996 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||65 ||0 ||3 ||3 ||197 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1996-1997 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||63 ||2 ||4 ||6 ||255 ||7 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
|1997-1998 || Titan Collège Français de Laval || LHJMQ ||64 ||1 ||8 ||9 ||279 ||14 ||1 ||3 ||4 ||30 
|-
|1998-1999 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||21 ||0 ||1 ||1 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Checkers de Charlotte || ECHL ||23 ||4 ||6 ||10 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||54 ||1 ||2 ||3 ||89 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2000-2001 || Checkers de Charlotte || ECHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||25 ||0 ||0 ||0 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Bruins de Providence || LAH ||14 ||1 ||0 ||1 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || River Rats d'Albany || LAH ||40 ||0 ||3 ||3 ||90 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||52 ||3 ||1 ||4 ||140 ||6 ||0 ||0 ||0 ||12
|-
|2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||59 ||4 ||4 ||8 ||80 ||10 ||0 ||0 ||0 ||11
|-
|2004-2005 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||59 ||4 ||3 ||7 ||69 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 || River Rats d'Albany || LAH ||36 ||0 ||1 ||1 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Xtreme de Shawinigan || () ||||21 ||0 ||1 ||1 ||65 ||||9 ||0 ||5 ||5 ||21

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juin 1978
Naissance à Shawinigan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace